Batiste ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Batiste (1932–2007), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Édouard Batiste (1820–1876), französischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Harold Battiste (1931–2015), US-amerikanischer Saxophonist, Musikproduzent, Arrangeur und Songwriter
 John R. Batiste (* 1952), US-amerikanischer Generalmajor
 Jon Batiste (* 1986), US-amerikanischer Musiker
 Lionel Batiste (1931–2012), US-amerikanischer Jazz- und Blues-Musiker (Gesang, Schlagzeug)
 Michael Batiste (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Milton Batiste (1934–2001), US-amerikanischer Jazzmusiker (Trompeter)

Siehe auch:
 Batist